Сун Юйци — китайские фамилия и имя:

Известные носители 
 Сун Юйци (тхэквондист) (宋玉麒) — тайваньский тхэквондист
 Сун Юйци (певица) (宋雨琦) — китайская певица, участница южнокорейской гёрл-группы (G)I-DLE